El término La Quina puede hacer referencia a:

Nombre o apodo
Joaquín Hernández Galicia «La Quina», un sindicalista y político mexicano.

Lugares
La Quina, un yacimiento prehistórico.